Pleurocrypta är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Hesse 1865. Pleurocrypta ingår i familjen Bopyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pleurocrypta